Měrka může být:

 Měrka – jednoduchá měřicí pomůcka

příjmení
 Ivan Měrka  (* 1926) – český violoncellista, hudební historik, pedagog a publicista
 Petr Měrka (* 1979) – český spisovatel
 Vendula Měrková (* 1988) – česká volejbalistka